Beer désigne deux cratères disticts l'un sur la Lune et l'autre sur la planète Mars.

Beer (cratère lunaire)
Beer (cratère martien)